Байдала () — село в Аршалынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Берсуатского сельского округа. Код КАТО — 113437200.

География 
Село расположено возле одноименного озера, в южной части района, на расстоянии примерно 22 километров (по прямой) к югу от административного центра района — посёлка Аршалы, в 3 километрах к юго-восткоу от административного центра сельского округа — села Берсуат.

Абсолютная высота — 444 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Берсуат — на северо-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 375 человек (из них казахи — 43%, русские — 25%).

В 1999 году население села составляло 231 человек (117 мужчин и 114 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 158 человек (87 мужчин и 71 женщина).

Улицы 

 ул. Адилет
 ул. Конституция
 ул. Тауелсиздик

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Аршалынского района